Вячеслав Полунин: Полунин, Вячеслав Владимирович — российский историк, автор книг по созданию атомной промышленности СССР.
 Полунин, Вячеслав Иванович (род. 1950) — клоун, режиссёр, актёр.